VIVO steht für:
 Video In/Video Out, siehe Grafikkarte#Externe Signalausgänge
 VIVO (Fotokooperative), japanische Fotokooperative, mitbegründet von Kikuji Kawada
 VIVO (Software), Open-Source-Anwendung für das Semantic Web
 VIVO (Technologieunternehmen), chinesischer Smartphone- und Tabletcomputer-Hersteller
 VIVO, Album (2011) von Tanghetto

V.I.V.O. steht für:
 Vereinigte Internationale Verkaufsorganisation, ehemalige Handelskette (spätere Eigenschreibweise auch Vivo) 

Vivo steht für:
 Vivo (Mobilfunkanbieter), brasilianisches Telekommunikations-Unternehmen
 Vivo (Fernsehsendung), ehemaliges Servicemagazin von 3sat und ZDF
 Vivo (Fluss), Fluss in der Toskana
 Vivo d’Orcia, Ortsteil der Gemeinde Castiglione d’Orcia in der Toskana
 Vivo (Südafrika), Ortschaft in Blouberg, Distrikt Capricorn, Provinz Limpopo, Südafrika
 Vivo (Tanz), Pantomimen-Tanz der Insel El Hierro
 Vivo – Voller Leben, Computeranimationsfilm von 2021

vivo steht für:
 den Dativ von vivum (das Lebendige) in „in vivo“ und „ex vivo“

Vivo oder Vivó ist der Familienname folgender Personen:
 Andreu Vivó (1978–2012), spanischer Turner
 Filippo de Vivo, italienischer Historiker und Hochschullehrer
 Giovanni De Vivo (1940–2015), italienischer Geistlicher, Bischof von Pescia
 Juan Benlloch y Vivó (1864–1926), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Burgos und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Raúl Valdés Vivó (1929–2013), kubanischer Diplomat

Abkürzung